5-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 21 августа по 4 сентября 1993 года в Японии. В турнире участвовали футболисты, родившиеся после 1 января 1976.

Стадионы

Квалификация

Составы

Групповой этап 
 Время — японское стандартное (UTC+9)

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

1993 год в футболе
Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
Международные соревнования по футболу в Японии
Август 1993 года
Сентябрь 1993 года
Спорт в Японии в 1993 году
Чемпионаты мира в Японии